Sękiewicz – polskie nazwisko.

 ks. Feliks Sękiewicz – duchowny, proboszcz w Rudniku nad Sanem
 dr Franciszek Ksawery Tomasz Sękiewicz (ur. w Sieniawie) – działacz studencki, doktor wszech nauk lekarskich
 dr Franciszek Sękiewicz (zm. 29 stycznia 1914 w Buczaczu) – c. k. lekarz powiatowy w Czortkowie, Buczaczu
 Józef Sękiewicz – nauczyciel

Zobacz też 
 Sienkiewicz

Przypisy 

Polskie nazwiska